Альмендраль ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бадахос в составе автономного сообщества Эстремадура. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Льянос-де-Оливенса. Занимает площадь 68 км². Население — 1312 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 36 км.

Население

Примечания

Муниципалитеты Бадахоса